Grama del norte puede referirse a:

 el nombre común de la planta Elytrigia repens; o
 el nombre común de la planta Ammophila arenaria.